Бекбосынов — фамилия; имеет женскую форму Бекбосынова.
 Бекбосынов, Алмас (1924—1974) — советский казахский артист балета, заслуженный артист Казахской ССР.
 Бекбосынов, Кажыбек Кудайбергенулы (род. 1946) — певец, народный артист Казахстана.
 Бекбосынов, Нурлыхан Утеуович (1937—2016) — советский энергетик, государственный деятель.
 Бекбосынов, Сансызбай Абдуллаевич — председатель Южно-Казахстанского облисполкома

Бекбосынова 
 Бекбосынова, Жамал (1913—?) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда.